

Sigle 
 Landing Craft, Mechanized  – imbarcazione da sbarco truppe meccanizzate; introdotto dalla Royal Navy e poi adottato anche come simbolo di classificazione di scafo (hull classification symbol) dalla US Navy
London College of Music – conservatorio britannico attivo a Londra dal 1887

Codici 
 LCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Cumbre (Argentina)
 LCM – codice vettore ICAO di Líneas Aéreas Comerciales
 lcm – codice ISO 639-3 della lingua tungag

Religione 
 L.C.M. – Piccola Compagnia di Maria